Сордва — топоним в России:

 Сордва (деревня) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Сордва (река) — река в Гайнском районе Пермского края.